Lista portów lotniczych w Lesotho, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Great Circle Mapper
 Aircraft Charter World
 World Aero Data

 
Lesotho